Вале́рий Петро́вич Ря́бцев (род. 21 октября 1937) — российский учёный-правовед, специалист в области судоустройства, прокурорского надзора, правоохранительных органов и адвокатуры. Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист Российской Федерации. Почетный работник прокуратуры Российской Федерации.

В течение длительного времени являлся членом Научного Совета при Совете Безопасности Российской Федерации, входил в состав Научно-методического и Научно-консультативного Советов Прокуратуры СССР и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. С 2007 по 2009 годы являлся директором НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, .

Биография 
В 1955–1960 гг. обучение в Иркутском государственном университете.

В 1960-1969 гг. — следователь, старший следователь по особо важным делам, и.о. прокурора района, прокурор следственного отдела Читинской областной прокуратуры, старший преподаватель Читинского юридического факультета Иркутского государственного университета.

В 1969–1972 гг. – очный аспирант Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности.

В 1972–1975 гг. – старший преподаватель, заместитель директора Высших курсов – Института повышения квалификации руководящих кадров Прокуратуры СССР по учебной работе.

В 1975–2007 гг. – старший, ведущий научный сотрудник, заведующий отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В 1977—1978 гг. был командирован для работы советником Государственного прокурора Монголии; в 1982 г. — советником Генерального прокурора Вьетнама, в 1985—1988 гг. — советником Генерального прокурора Кубы.

В 2007–2009 гг. – директор НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В 2010–2014 гг. – главный научный сотрудник отдела проблем организации прокурорской деятельности НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации.

В 2014 г. ушёл в отставку в возрасте 77 лет.

Научная сфера 

Научная проблематика: прокурорский надзор, судоустройство, правоохранительные органы, криминалистика, криминология, уголовный процесс, вопросы национальной безопасности.

Участвовал в работе над проектами законов: о прокуратуре СССР (1979 г.), о прокуратуре Российской Федерации (1995 г.), о государственной службе и др., а также законов ряда зарубежных стран. Один из авторов трех редакций Концепции развития Прокуратуры Российской Федерации, модельного закона о прокуратуре для стран СНГ.

Неоднократно командировался для работы советником Генеральных прокуроров Монголии, Вьетнама, Кубы.

"В.П. Рябцев – человек творческий, инициативный, глубоко мыслящий..., пользуется заслуженным авторитетом и признанием в кругах юридической общественности, научных учреждениях, учебных заведениях России и зарубежья..., занимает достойное место в ряду ведущих учёных страны по проблемам прокурорской деятельности, криминалистики, уголовного процесса, теории законности, национальной безопасности..., высококвалифицированный учёный, организатор научных исследований. Новизна, фундаментальность, многогранность и максимальная объективность его работ, содержащиеся в них научно-обоснованные выводы и рекомендации способствуют укреплению авторитета отечественной юридической науки в целом и прокурорского надзора в частности. Этим же целям подчинена его деятельность по воспитанию молодого поколения ученых-юристов – будущих хранителей юридического наследия России. Под научным руководством В.П. Рябцева подготовлены и успешно защищены более 20 диссертаций докторов и кандидатов юридических наук. По его учебникам постигают основы будущей профессии студенты всех юридических вузов России.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в течение семи лет являлся членом Научного Совета при Совете Безопасности Российской Федерации. В течение длительного времени входил в состав Научно-методического и Научно- консультативного Советов Прокуратуры СССР и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Как авторитетный специалист в области теории прокурорского надзора регулярно выступает с лекциями и докладами перед работниками прокуратуры Российской Федерации, иными правоохранительными, а также другими государственными органами, общественностью, активный участник международных, всероссийских конференций, симпозиумов, научных семинаров. С 2004 г. является членом Российской академии юридических наук..., неоднократно выступал в Конституционном Суде РФ от Генеральной прокуратуры РФ, по поручению Генерального прокурора РФ докладывал Модельный закон о прокуратуре в Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ..., он, автор более 240 научных работ..., его перу принадлежат многочисленные пособия для прокуроров и следователей, комментарии закона о прокуратуре РФ, УПК РФ, других законов, иные публикации, он один из разработчиков закона о прокуратуре СССР (1979 г.), действующего Федерального закона о прокуратуре, концепции реформирования государственной службы и действующих законов о государственной службе. В составе рабочей группы в соответствии с распоряжением Генерального прокурора РФ принял участие в разработке проектов новых законов «О прокуратуре Российской Федерации» и «О статусе прокуроров Российской Федерации» (2011-2012 гг.). В.П. Рябцев неоднократно выступал в Конституционном Суде РФ от Генеральной прокуратуры РФ, по поручению Генерального прокурора РФ докладывал Модельный закон о прокуратуре в Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ"

Основные труды 

Автор более 240 трудов, среди которых:
 Проверка работы районной (городской) прокуратуры по борьбе с преступностью. — М., 1975
 Прокурорский надзор за следствием и дознанием в органах внутренних дел. — М., 1977
 Проблемы эффективности прокурорского надзора: монография. — М., 1977
 Прокуратура Российской Федерации. Концепция развития на переходный период. — М., 1994
 Концепция подбора, расстановки, закрепления и воспитания кадров органов прокуратуры (кадровая политика). — М., 1995
 Закон о прокуратуре Российской Федерации. Научно-практический комментарий. — М., 1996
 Сборник ведомственных нормативных актов. — М., 1996
 Прокурорский надзор в Российской Федерации. — М.: Юристъ, 1999
 Прокурорский надзор: учебник. — М.: 2000, пять переизданий
 Настольная книга прокурора. — М., 2001, пять переизданий
 Российский прокурорский надзор. — М.: Норма, 2001, 2003
 Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник. — 2002
 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу. — М.: Норма, 2002
 Курс лекций по прокурорскому надзору. — М., 2006
 Модельный закон о прокуратуре для стран СНГ (16.11.2006)
 Законность в российской Федерации: монография. — М., 2008
 Прокуратура в системе национальной безопасности России: монография. — М., 2012
 Кодекс этики прокурорского работника
 Концепция безопасности органов прокуратуры
 Национальная безопасность. — М.,Юнити-Дана, 2012
На протяжении многих лет являлся ответственным научным редактором, соавтором разделов ежегодных информационно-аналитических записок о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и работе органов прокуратуры.

Награды 
Государственные награды:

 Орден Почета
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003)

 Медаль "Ветеран труда"
 Медаль "Маршал Советского Союза Жуков"

Государственные награды зарубежных стран:
 Медаль Республики Монголия "Найрамдал"
 Медаль Республики Вьетнам "Дружба"

Ведомственные награды:
 Нагрудный знак "Почётный работник прокуратуры Российской Федерации" (1991)
 Нагрудной знак «За безупречную службу»
 Медаль "Ветеран прокуратуры"
 Медаль "290 лет прокуратуре России"
 юбилейная медаль "300 лет прокуратуре России"
 Знак отличия "За верность закону" I степени
 "Медаль Руденко"
 Почетные грамоты Совета Безопасности России (16.05.2012, 24.12.2012)
 Юбилейный знак "Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации "90 лет" (13.11.2011)

Примечания 
Юристы России
Заслуженные юристы Российской Федерации

Рябцев В.П. Избранные труды / сост. Р.В. Жубрин, Ю.В. Важина, В.А. Немировский; вступит. ст. Ф.М. Кобзарева; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2014. – 300 с. – (Научные труды учёных Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации).

Авторы учебников права
Специалисты по уголовному праву
Почётные работники прокуратуры Российской Федерации
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени